Слој може бити:

 Слој, наслага сачињена од најчешће истог материјала
 Слој (геологија)